

Geografia 
 Alfaraz de Sayago – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Almeida de Sayago – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Bermillo de Sayago – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Cabañas de Sayago – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Fresno de Sayago – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Moral de Sayago – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Muga de Sayago – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Roelos de Sayago – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Keysi Sayago – modella venezuelana, Miss Venezuela 2016
 Luis Ruiz Sayago – calciatore spagnolo
 Miguel Sayago Martí – giocatore di calcio a 5 spagnolo